Essenza – in filosofia, termine che indica la natura costitutiva di un ente
Essenza – sostanza odorosa presente in alcune  piante  (sinonimo di olio essenziale) o, in rari casi, ricavata da particolari secrezioni animali, (ad es. ambra grigia, zibetto)
Essenza – album discografico di Claudio Rocchi
Essenza – in ambiti non scientifici identifica un legno tramite il nome comune (non binomiale) dell'albero da cui è stato ricavato, (es. "essenza" di faggio)
Essenza – gruppo musicale italiano